Конференц-министр при Высочайшем дворе — государственная должность Российской империи. В 1741-1755 годах конференц-министрами именовались участники нерегулярных совещаний («конференций») при императрице по важнейшим политическим вопросам. Должность конференц-министра учреждена именным указом от 12 декабря 1741 года. С  года из «конференции по иностранным делам» Елизаветой Петровной было сформировано постоянно действующее учреждение  — Конференция при Высочайшем дворе. Её члены именовались в 1756-1762 годах конференц-министрами.

Поводом к созданию должности стала подготовка к Семилетней войне.

В состав Конференции входило в разное время от 5 до 10 человек, в числе которых были руководители важнейших ведомств (Коллегии иностранных дел — канцлер и вице-канцлер, президент Военной коллегии, президент Адмиралтейств-коллегии, начальник Тайной канцелярии), генерал-прокурор Сената и наиболее влиятельные сенаторы, состоявшие в рангах I—III класса. Официально председателем Конференции считалась императрица, однако на практике ею руководил канцлер — сначала А. П. Бестужев-Рюмин, а с 1758 года — М. И. Воронцов. Упразднение Конференции именными указами Петра III от  и  года повлекло за собой и упразднение должности конференц-министра.

Список конференц-министров

Примечания 

Государственное устройство Российской империи